Площа́нський — українське прізвище.

Персоналії 
 Венедикт Площанський (1834—1902) — публіцист, громадський діяч й історик.
 Михайло Площанський (* 1948) — український скульптор-монументаліст, кераміст, художник декоративно-прикладного мистецтва.

Українські прізвища